Un stadion (greacă: στάδιον
; ), cunoscut, de asemenea, românizat ca stadie (plural: stadii), a fost o veche unitate de lungime grecească, determinată în funcție de lungimea tipică a unui stadion pentru sport din acel timp. Potrivit lui Herodot, un stadion era egal cu 600 de picioare grecești (pous). Cu toate acestea, lungimea piciorului a variat în diferite părți ale lumii grecești, iar lungimea stadionului a fost subiectul discuțiilor și ipotezelor timp de sute de ani. Diverse ipotetice lungimi echivalente au fost propuse, iar unele au fost acceptate. Printre acestea sunt: 

O determinare empirică a lungimii stadionului a fost făcută de către , care a comparat 81 de distanțe menționate de Eratostene și Strabon cu linia dreaptă măsurată pe distanțele respective prin metode moderne și o medie a rezultatelor. El a obținut un rezultat de aproximativ 

Valoarea stadionului care este folosită poate afecta interpretarea textelor antice. De exemplu, o eroare în calculul circumferinței Pământului de către Eratostene sau Poseidonios este dependentă de tipul și măsura stadionului care este ales pentru a fi aproximat calculul.

Vezi și 
 Unități de măsură vechi#Grecia Antică
 Unități de măsură în Egiptul Antic
 Unități de măsură în Roma Antică

Referințe 

Unități de măsură vechi
Unități vechi de lungime